Ла Чичариља има више значења:

 Ла Чичариља (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Чичариља (Рајон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику